3X3 kan syfta på:

3x3, – en variant av basket.
3 X 3 – en EP av Genesis från 1982.